Kirchebner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Alois Kirchebner (1823–1868), Tiroler Maler und Lithograph
 Franz Xaver Kirchebner (1736–1815), Tiroler Kirchenmaler
 Josef Anton Kirchebner (1757–1839), Tiroler Kirchenmaler
 Peter Paul Kirchebner (1812–1846), Tiroler Maler